McIlraith est un patronyme pouvant désigner:

George McIlraith (1908-1992), homme politique canadien de l’Ontario
 (19 siècle), homme politique Nouvelle-Zélande
, scientifique informatique canadienne

Homonymie de patronyme